Estació de Nozaki (Osaka), a la ciutat de Daitō, prefectura d'Osaka, Japó.
 Estació de Nozaki (Tochigi), a la ciutat d'Ōtawara, prefectura de Tochigi, Japó.